Агусти́н Дельга́до (; род. 23 декабря 1974 в провинции Имбабура) — эквадорский футболист, выступавший на позиции нападающего. Один из самых лучших игроков в истории эквадорского футбола, является лучшим бомбардиром сборной Эквадора за всю её историю. С мая 2013 года является депутатом Национальной ассамблеи Эквадора от правящей партии Альянс PAIS.

Биография 
В отборочных играх к ЧМ-2002 года он стал лучшим бомбардиром (9 голов), вместе с аргентинцем Эрнаном Креспо. Его значимость для сборной была настолько велика в тот момент, что он принял решение играть на турнире с незалеченной травмой и забил первый в истории гол сборной Эквадора в финальных стадиях чемпионатов мира. Однако последствия этого решения оказались плачевными: большую часть карьеры в английском «Саутгемптоне» Агустин провёл «в лазарете».

После возвращения в Эквадор и небольшого вояжа в Мексику Дельгадо постепенно стал восстанавливать свою форму. С 2006 года выступает в лучшем клубе Эквадора последних лет — ЛДУ. В конце 2006 года за инцидент с дракой на поле 17 декабря его, в числе других футболистов, дисквалифицировали на год, но затем уменьшили срок до полугода.

В 2008 году Дельгадо стал победителем Кубка Либертадорес в составе ЛДУ, хотя его роль в команде уже не была столь значима, как в прежние годы. В январе 2009 года было объявлено о переходе Дельгадо в клуб «Эмелек». В клубе из Гуаякиля Дельгадо провёл лишь один сезон, после чего завершил карьеру футболиста в клубе третьего дивизиона «Валье-дель-Чота», представляющем родной город Агустина. В настоящий момент работает в администрации этого клуба.

В составе сборной Эквадора Агустин Дельгадо дважды участвовал в финальных стадиях чемпионата мира. В 2006 году помог Эквадору выйти в 1/8 финала чемпионата мира.

Титулы 
 Чемпион Эквадора (2): 1997, 2007
 Чемпион Мексики (1): 2004 (Апертура)
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2008

Примечания

Ссылки 
 
 www.myspace.com
 Статистика выступлений
 Матчи за сборную

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК ЛДУ Кито
Игроки ФК «Некакса»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Эль Насьональ»
Игроки ФК «Эмелек»
Игроки ФК ЭСПОЛИ